Есилски район може да се отнася за:

 Есилски район в Акмолинска област, Казахстан
 Есилски район в Североказахстанска област, Казахстан